Il distretto di Lệ Thủy (vietnamita: Huyện Lệ Thủy) è un distretto vietnamita (huyện) di 137.831 abitanti (2019). Occupa una superficie di 1420,52 km² nella provincia di Quang Binh, nel Bắc Trung Bộ. Ha come capitale Kiến Giang.
Võ Nguyên Giáp è nato qui.

Suddivisioni
Il distretto è suddiviso in due città e 26 Comuni (xã)

Note

Distretti della provincia di Quang Binh